BQH steht für:
 London Biggin Hill Airport (IATA-Code)

bqh steht für:
 Baima (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Baima (Ethnie)

Abkürzung